Suwa pode ser:

Suwa (Nagano) - cidade na prefeitura de Nagano, Japão
Província de Suwa - antiga província do Japão, existente no século VIII

Desambiguação